Pala di Ognissanti – dipinto di Antonio Boselli, Bergamo, basilica di Santa Maria Maggiore
 Pala di Ognissanti – dipinto di Antonio Marinoni, Gromo, chiesa di San Giacomo e San Vincenzo
Pala di Ognissanti – dipinto di Antonio Marinoni, Nembro, chiesa di San Martino
 Pala di Ognissanti o Pala dello Spedalingo – dipinto di Rosso Fiorentino, Firenze, Uffizi
 Gloria di Ognissanti o Madonna in gloria con santi o Pala del Paradiso – dipinto di Giambattista Tiepolo, Rovetta, chiesa di tutti i santi